Ліндсі Девенпорт і Ліза Реймонд були чинними чемпіонками але цього разу виступали в парі з іншими партнерками, Девенпорт - з Мері Джо Фернандес, а Реймонд - з Ренне Стаббс.

Девенпорт і Фернандес у чвертьфіналі парі Елізабет Смайлі і Лінда Вілд.

Реймонд і Стаббс програли в півфіналі парі Жюлі Алар-Декюжі і Наталі Тозья.

Чанда Рубін і Бренда Шульц-Маккарті виграли титул, перемігши у фіналі пару Алар-Декюжі та Тозья з рахунком 6–1, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 State Farm Evert Cup 1996 Doubles Draw

Жінки, парний розряд
Парний розряд